Elvaston kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Elvaston, Derbyshire, ort i England,

USA 

 Elvaston (ort), Illinois, Hancock County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar